Carpe diem (ка́рпэ ди́эм, ) — устойчивое латинское выражение, означающее «живи настоящим», «лови мгновенье».

Краткая характеристика 
Впервые фраза carpe diem встречается в «Оде к Левконое» (сб. Оды, I.11) Горация:

Фраза трактуется как призыв проживать каждый день с удовольствием, не откладывая полнокровную жизнь на неопределённое и неизвестное будущее.

Вариации 
 Гораций пародирует собственную фразу carpe diem в стихотворении «Городская мышь и сельская мышь» (Сатиры II.6). Он использует фразу carpe viam (что означает «наслаждайся доро́гой»), противопоставляя жизнь в деревне жизни в городе.
 В древнеегипетском литературном произведении «Беседа разочарованного со своим Ба» имеются слова «Следуй за прекрасными днями, оставь заботы».
 Имеет смысловую связь с выражениями Vita brevis ars longa и Memento mori и студенческим средневековым гимном «Гаудеамус».

Влияние на популярную культуру 
Название Carpe diem (или его перевод на английский — Seize the Day) носит ряд альбомов и композиций западных музыкальных групп. Также эта фраза упоминается в ряде фильмов и сериалов, в частности, в диалоге Робина Уильямса в фильме «Общество мёртвых поэтов». Позже эта фраза была признана 95-й величайшей цитатой из фильмов Американского института кино.

Один из родов протистов носит название Carpediemonas.

Примечания

Ссылки 
 Гораций, Ода I.11 в разных переводах (с комментариями) // horatius.ru
 Гораций, Ода I.11 в переводе Марины Лущенко (с комментариями)

Античная философия
Латинские фразы и выражения
Гораций